Серге́й Со́лнцев: